Вознесенська церква або церква Вознесіння Господнього — храм, що освячений на честь Вознесіння Господнього.

Україна 
Київ
 Вознесенська церква на Байковому кладовищі
 Вознесенська церква на Деміївці
 † Вознесенська церква на Лук'янівці, зруйнована в 1930-х роках
 † Вознесенська церква на Кудрявці, розібраний у 1879 році

Вінницька область
 Вознесенська церква у Вінниці
 † Вознесенська церква у Вінниці, планується відбудова
 Вознесенська церква в Уланові

Дніпропетровська область
 Вознесенська церква в Миронівці (Семенівці)

Київська область
 Вознесенська церква в Лук'янівці

Сумська область
 Вознесенська церква в Глухові
 Вознесенська церква в Ромнах
Вознесенська церква у Тростянці
Вознесенська церква у В. Бобрику

Харківська область
 колишня Вознесенська церква в Харкові (нині навчальний корпус)
 Свято-Вознесенський храм в Харкові
 Свято-Вознесенський храм в Золочеві
 Вознесенська церква у Люботині

Чернігівська область
 Вознесенська церква в Козельці
 Вознесенська церква в Коропі

Росія 
 Вознесенська церква — Сада, Удмуртія

Див. також 
 Вознесенський собор
 Церква Вознесіння Господнього